Пожар — неконтролируемый процесс горения.
 Лесной пожар
 Подземный пожар
 Пожар нефтяной скважины
 Населённые пункты:
 Пожар — посёлок в Брасовском районе Брянской области
 Пожар — деревня в Вожегодском районе Вологодской области
 Пожар — деревня в Опочецком районе Псковской области
 Пожар — село в исторической области Метохия (Республика Косово/Сербия)

Литература 
 Пожар (1985) — повесть Валентина Распутина

Кинематограф 
 Пожар (фильм) — фильм режиссёра Джеймса Уильямсона.
 Пожар (фильм, 1984) — советский художественный фильм Дмитрия Касеянца.
 Пожар (фильм, 2010) — российский художественный фильм Михаила Галина.
 Следствие ведут ЗнаТоКи. Пожар
 Пожар (телесериал) — телесериал 2010 года

Персоналии 
 Пожар, Кристинел (род. 1967) — румынский футболист и тренер.
 Пожар, Томаш (род. 1975) — чешский футболист и тренер.

См. также 
 Пожары
 Пожаров

Примечания